Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1996 były 24 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 9 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1996 został fiński kierowca Tommi Mäkinen startujący samochodem Mitsubishi Lancer Evo.

Kalendarz 
W sezonie 1996 kalendarz mistrzostw świata składał się z dziewięciu rajdów, było to o jeden więcej niż w rok wcześniej. To trzeci i ostatni sezon obowiązywania kalendarza rotacyjnego. W wyniku tego w mistrzostwach zabrakło rajdów Monte Carlo, Portugalii, Francji, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, a doszły Safari, Indonezji (po raz pierwszy w historii WRC), Grecji, Argentyny, Finlandii i San Remo.

Zespoły i kierowcy

Wyniki

Klasyfikacja kierowców 
Do klasyfikacji mistrza świata kierowców w sezonie 1996 zaliczane było pierwszych dziesięć miejsc zajętych w rajdzie i punktowane one były według zasady:

Do końcowego wyniku liczone było siedem najlepszych startów.

Klasyfikacja zespołowa 
W sezonie 1996 system punktacji producentów składał się z dwóch grup punktacji, które do siebie dodawano. Wpierw punkty dla producenta zdobywały dwa najwyżej sklasyfikowane samochody danej marki według klucza:

Dodatkowe punkty były przyznawane dla dwóch najwyżej sklasyfikowanych samochodów danej marki za zajęcie miejsca od pierwszego do dziesiątego w swojej grupie, pod warunkiem, że dany zespół znalazł się w pierwszej piętnastce w klasyfikacji generalnej, według klucza:

Do klasyfikacji końcowej sezonu były liczone wszystkie występy.

Puchar kierowców samochodów produkcyjnych (Grupa N) 
Do końcowej klasyfikacji brano pod uwagę siedem najlepszych startów.

Klasyfikacja końcowa producentów w Dwulitrowym Rajdowym Pucharze Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki sezonuna stronie rallybase.nl
 Wyniki sezonu na stronie eWRC.com

 
1996 w sportach motorowych